Heimdall è un dio nordico. Al suo nome si ispirano:
Heimdall, un videogioco
Heimdall, un personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Heimdall, un personaggio di finzione della serie televisiva Stargate SG-1
Heimdall, il villaggio nascosto degli elfi nel videogioco Tales of Symphonia

Pagina correlate

Heimdal